La Serie A maschile FIPAV 1972-73 fu la 28ª edizione del principale torneo pallavolistico italiano organizzato dalla FIPAV.

Il titolo fu conquistato dalla Ruini Firenze; la Gargano Genova fu ripescata all'inizio della stagione in seguito alla rinuncia di Ancona.

Classifica

Risultati

Tabellone

Fonti

Filippo Grassia e Claudio Palmigiano (a cura di). Almanacco illustrato del volley 1987. Modena, Panini, 1986.

Pallavolo nel 1972
Pallavolo nel 1973
 1972-1973